Muck steht für:

 Muck (Geologie), spezielle geologische Ablagerungen in der Dauerfrostschicht
 Muck (Schottland), Teil der Inneren Hebriden von Schottland
 Angler Muck, ein alkoholisches Mischgetränk, „Nationalgetränk“ Angelns
 Muck-Gletscher, Gletscher in der antarktischen Ross Dependency
 die Muck einer Waffe, das Korn, siehe offene Visierung

Muck ist der Familienname folgender Personen:
 Andor Muck (1882–1931), ungarischer Forstwissenschaftler
 Andreas Johann Muck (1851–1925), deutscher Forstwissenschaftler
 Anna-Katharina Muck (* 1969), deutsche Schauspielerin

 Friedrich von Muck (1824–1899), bayerischer General der Infanterie 
 Friedrich Muck-Lamberty (1891–1984), deutscher Kunsthandwerker
 Fritz Muck (1837–1891), deutscher Chemiker; gilt als Begründer der Steinkohlenchemie im Ruhrgebiet
 Helmut Müller-Muck (1905–nach 1969), deutscher Bibliothekar und Herausgeber
 Herbert Muck (1924–2008), österreichischer Autor, Kunsthistoriker und Theologe
 Jenny-Marie Muck (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Johann von Muck, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Karl Muck (1859–1940), auch Carl Muck, deutscher Dirigent
 Michael Muck (* 1984), deutscher Radrennfahrer
 Oskar Muck (* 1948), deutscher Fechtsportler
 Otto Muck SJ (* 1928), österreichischer katholischer Theologe und Philosoph
 Otto Muck (Ingenieur) (1892–1956), eigentl. Otto Heinrich Muck, österreichischer Techniker und Wissenschaftler, Fantast über "Atlantis"
 Peter Muck (1919–2011), deutscher Musiker
 Richard Muck (1878–1945), deutscher Schriftsteller

als Name:
 Hartmut Schulze-Gerlach (Künstlername; * 1948), deutscher Entertainer
 Schäferhund Muck, ein nahezu schwarzer Schäferhund von Adolf Hitler

Siehe auch:
 Muk
 MUCC
 Die Geschichte von dem kleinen Muck, Märchen von Wilhelm Hauff (1826)
 Die Geschichte vom kleinen Muck, DEFA-Märchenverfilmung der DDR aus dem Jahr 1953